Serie A 1996-1997 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie A 1996-1997 – edizione del campionato di calcio a 5 italiano
 Serie A 1996-1997 – edizione del campionato di calcio femminile italiano